Miejscowości w USA:
 Brantley – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Crenshaw
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brantley (ang. Brantley County) – w stanie Georgia